ZMS – codice aeroportuale IATA dell'stazione Ferroviaria Firenze-Santa Maria Novella, Firenze, Italia